Asociația Club Sportiv Hebe Sângeorz-Băi, cunoscut ca Hebe Sângeorz-Băi, este un club românesc de fotbal din orașul Sângeorz-Băi, Județul Bistrița-Năsăud. Echipa activează în Liga a IV-a Bistrița-Năsăud, al patrulea eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului românesc.

Stema echipei 

Stema echipei este aceeași cu cea a orașului și este compusă din :

Primul element central, scutul care are marginile rotunjite, iar deasupra sa e desenată o coroană cu trei elemente de tip turn. Aceasta simbolizează faptul că Sângeorz-Băi are rangul de oraș. Sfântul Gheorghe este reprezentat pe stema echipei în partea stângă, surprins în plină mișcare, străpungând cu sulița balaurul. 

Al doilea element principal al stemei echipei este vorba despre un simbol desprins din mitologia greacă. Zeița Hebe este considerată păstrătoarea elixirului tinereții veșnice și a vieții fără de moarte. Pe stema echipei este întruchipată de o tânără îndreptată cu fața spre stânga, ținând în mâna stângă un vas ritualic din care toarnă nectarul tinereții fără bătrânețe.

Palmares 
Liga a IV-a Bistrița-Năsăud
Campioană (3): 1976–77, 1986–87, 1989–90

Legături externe 
Hebe Sîngeorz-Băi la AJF Bistrița-Năsăud
 

Cluburi românești de fotbal